Чемпионат Кипра по футболу сезона 1963/64 годов — 26-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняло участие 11 команд. Чемпионат был прерван и вовсе не закончен из-за сложной внутренней политической ситуации.

Турнирная таблица

См. также 
 Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1963/1964
Кипр
Спорт на Кипре в 1963 году
Футбол в Европе в 1964 году
Спорт в Испании в 1964 году